Online Armor (Online Armor Security Suite) — персональный файрвол для Microsoft Windows NT, продукт в настоящее время принадлежит компании Emsi Software GmbH, которая купила его у компании Tall Emu.

Варианты программы 
 Online Armor Premium — основная версия программы. В рейтинге сайта matousec.com версия 4.0.0.44 имела результат 97 % и оценку уровня защиты «Excellent». В тесте на способность системы HIPS защитить ядро Windows, проведённом сайтом anti-malware.ru в апреле 2009 года, Online Armor Personal Firewall Premium 3.0.0.190 вместе с Comodo Internet Security занял первое место, пройдя 9 тестов из 9.
 Online Armor Free — бесплатная версия (freeware), не включает ряд возможностей программы. Версия 4.0.0.35 Online Armor Free также была протестирована сайтом matousec.com и получила оценку 96% с уровнем защиты «Excellent».
 Online Armor++ — содержит все возможности Online Armor плюс включает в себя антивирус.
 Online Armor AV+ с антивирусом Касперского. Продажа и поддержка в настоящее время прекращены, однако, до приобретения продукта компанией EmsiSoft, она активно развивалась.

Возможности программы 
Основные возможности Online Armor Free
 Обновления
 Защита от выполнения
 Защита автозапуска
 Обычный режим
 Обнаружение кейлоггеров
 Защита от внешних воздействий
 Режим защиты ядра
 Управление доменами
 Защита от завершения
 Фаервол
 Контроль программ

Emsisoft Online Armor Premium дополнительно содержит следующие функции:
 Режим онлайн-банкинга
 Экран файлов и реестра
 Техническая поддержка
 Фишинг-фильтр
 Углубленный режим
 Импорт и экспорт настроек
 Защита от подмены DNS

Награды 
 Gold Firewall Outbound Protection Award от Anti-Malware.ru (сентябрь 2011)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
Обзоры
 

Межсетевые экраны
Антишпионские программы
Бесплатное программное обеспечение
Shareware
Программное обеспечение для Windows